Schöneburg kann stehen für:

 Schönebürg, Gemeindeteil und Dorf von Schwendi im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Burg Schönebürg, abgegangene Spornburg im Kappelwald über dem Dorf Goldbach der Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; Naturdenkmal

Siehe auch:
 Schönburg
 Schöneberg 
 Schöneburg